Cet article présente les faits marquants de l'année 1947 concernant le jeu.

Événements

Compétitions

Sorties 
Cluedo est inventé et breveté par Anthony Pratt, un musicien anglais. Les pénuries d'après-guerre ont retardé l'apparition de sa première édition jusqu'en 1949.

Récompenses

Décès

Lien externe

Notes et références 

Jeu
Chronologie du jeu